Проходы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Проходы — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Проходы — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Проходы — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Проходы — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Проходы — деревня в Логойском районе Минской области.
 Проходы — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Проходы — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Проходы — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Проходы — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.

Украина 
 Проходы — село в Любешовском районе Волынской области.
 Проходы — село в Краснопольском районе Сумской области.

Другое 
 Проходы — правый приток реки Харьков в Харьковском районе.

См. также 
 Малые Проходы
 Великие Проходы

Примечания